El nombre Alejandro Domínguez puede referirse a:

 Alejandro Domínguez Escoto (1961-), futbolista mexicano.
 Alejandro Damián Domínguez (1981-), futbolista argentino.
 Alejandro Guillermo Domínguez Wilson-Smith (1972-), dirigente deportivo paraguayo, presidente de la CONMEBOL.
 Alejandro Domínguez Domínguez (1975), político y abogado mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional.